Parma – miasto we Włoszech
 Parma – miejscowość w Rosji

 Parma – miejscowość w Polsce, w województwie łódzkim

Miejscowości w USA:
 Parma – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Canyon
 Parma – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Parma – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Parma – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Parma – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
Gminy w USA:
 Parma (ang. Parma Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Parma (ang. Parma Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
Inne:
 Parma F.C. – włoski klub piłkarski
 Parma, Bruno – słoweński szachista
 Parma – rodzaj ryb morskich z rodziny garbikowatych
 parma (Plectorhinchus mediterraneus) – gatunek ryby z rodziny luszczowatych
 parma – rodzaj tarczy rzymskiej